120-річчя з дня народження О. М. Горького () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 23 березня 1988 року. Монета присвячена 120-річчю з дня народження О. М. Горького. Максим Горький (Пєшков Олексій Максимович) (28 березня 1868 — 18 червня 1936) — російський письменник, драматург та публіцист Російської імперії та СРСР.

Історія 
Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі (ЛМД). Монета належить до самої великої серії монет, присвячених видатним особистостям, яка була розпочата в 1983 році.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині монети розміщено герб СРСР, під гербом напис «СССР», ще нижче у два рядки вказаний номінал монети — «1 РУБЛЬ». Напис «РУБЛЬ» — напівкруглий. Ще нижче півколом розміщено рік карбування монети — «1988».

Реверс 
По центру зображення О. М. Горького і буревісника в польоті над бурхливим морем, ліворуч півколом напис «А. М. ГОРЬКИЙ» і дати «1868—1936».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: С. М. Іванов
 Скульптор: О. Г. Мирошниченко

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 15-20 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 50 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті spbmoneta.ru 

Ювілейні монети СРСР